Ван де Керкхоф () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Герард ван де Керкхоф (род. 1943) — нидерландский футболист.
 Вилли ван де Керкхоф (род. 1951) — нидерландский футболист.
 Рене ван де Керкхоф (род. 1951) — нидерландский футболист.